Raúl Fernández (ur. 1905) – były meksykański koszykarz, brązowy medalista letnich igrzysk olimpijskich w Berlinie.
 Raúl Fernández (ur. 1978) – hiszpański lekkoatleta, skoczek w dal
 Raúl Fernández Valverde (ur. 1985) – peruwiański piłkarz grający na pozycji bramkarza
 Raúl Fernández (ur. 1988) – hiszpański piłkarz, występujący na pozycji bramkarza
 Raúl Fernández (ur. 2000) - hiszpański motocyklista